Black Mirror (single), single van Arcade Fire uit 2007.
 Black Mirror (televisieserie), Britse televisieserie uit 2011.